Писила има више значења:

 Писила (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Писила (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику